Dans la mythologie grecque, Hémos, mari de Rhodope, est changé en montagne comme sa femme.
 Le Mont Hémos est une montagne de Thrace.